Maurice Depauw (1904-1981), cycliste belge ;
 Maurice Depauw (1924-1993), cycliste belge, fils du premier.